René Lalou (1877-1973), avocat et homme d'affaires français ;
 René Lalou (1889-1960), écrivain, romaniste et enseignant français ;
 René Laloux (1929-2004), réalisateur français.